Der Kanton Le Sud-Est Agenais ist ein französischer Kanton im Arrondissement Agen im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Layrac.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 19 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Le Sud-Est Agenais